Henriette Hanotte (1920-2022), une résistante belge pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Ulysse Hanotte (1901-1962), un enseignant, un syndicaliste et homme politique socialiste wallon ;
 Xavier Hanotte (1960-), un écrivain belge francophone.